Dajana Švraka Milutinović (Bosanska Gradiška, BiH, 1988), magistra je farmacije, master ishrane i suplementacije, autorka je i vlasnica brenda -{Dashinasuperhrana}-, namenjenog razvoju zdravog životnog stila i prevenciji putem izbalansirane ishrane. Posvećena je nauci i ishrani sa misijom razvoja originalnog naučnog doprinosa kroz nutritivne modifikacije u novom terapijskom pristupu u tretmanu infertiliteta.

Biografija 
Dajana je rođena 5. marta 1988. godine u Bosanskoj Gradišci. Ljubav prema medicini i farmaciji od najmlađih dana sticala je od oca dr Milana Švraka. Završila je Gimnaziju u Gradišci, nakon čega je uspešno završila Farmaciju na Medicinskom fakultetu u Banjaluci. Paralelno sa razvojem stručne karijere, kontinuirano usavršava svoja znanja, uspešno završivši master akademske studije na Univerzitetu u Kragujevcu.

Autorka je više desetina stručnih tekstova o pravilnoj ishrani sa fokusom na sirovu ili blago termički obrađenu hranu, od kojih su neki publikovani u vodećim stručnim i popularnim časopisima. Čest boravak na relaciji Beograd – Solt Lejk Siti, pružili su joj priliku da se upozna i sa američkom teorijom i praksom u vezi sa njenim stručnim interesovanjima.

Danas živi u Srbiji, u Beogradu. U braku je sa finansijskim konsultantom i profesorom Milošem Milutinovićem, koji joj je ujedno i najveća podrška.

Formalno obrazovanje 
Osnovne studije Farmacije završila je 2016. godine na Medicinskom fakultetu u Banjaluci. Nakon poslovnih uspeha u jednoj od vodećih farmaceutskih kompanija, potvrdila je postojanje širokog dijapazona primene farmacije kako za isticanje terapijskih prednosti lekova i suplemenata, tako i za razvoj novih modela ishrane kao osnove zdravstvene prevencije.

Ta saznanja je navode da upiše master studije Ishrane i suplementacije na Fakultetu medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu. Master studije uspešno završava 2022. godine, a njena teza Nutritivne modifikacije kao novi terapijski pristup u tretmanu infertiliteta odrediće dalji tok i usmerenje njenih profesionalnih i akademskih ambicija.

Kontinuirano usavršavanje 
Verujući u koncept celoživotnog učenja i usavršavanja, Dajana je pohađala brojne stručne kurseve i programe u Srbiji, BIH, Velikoj Britaniji i Italiji – u oblasti komunikoloških i prezentacionih veština, medicine, farmacije i nutricije.

Stručna karijera 
Autorka je i vlasnica brenda -{Dashinasuperhrana}-, koji se u formi bloga bavi edukacijom o zdravoj i izbalansiranoj ishrani kao osnovi zdravog života. Istovremeno, partnerka je u -{NatritionVisionConsulting}--u, gde je stručni konsultant za ishranu i suplementaciju. Autorka je originalnih personalizovanih planova ishrane koji pomažu ljudima da unaprede opšte stanje organizma i svoje zdravlje.

Prethodno, tri godine je obavljala funkciju stručnog saradnika i medicinskog predstavnika u Sektoru marketinga i prodaje Hemofarma. Karijeru je započela kao stručni konsultant međunarodne franšize za poslovne edukacije -{Crestcom}-.

Reference

Spoljašnje veze
 Zvanična prezentacija
 

Рођени 1988.
Градишчанци
Срби у Босни и Херцеговини
Српски фармацеути